Кубок УЕФА по мини-футболу 2008—2009 — 8-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся в Екатеринбурге 26 апреля 2009 года и завершился победой испанского «Интер Мовистара» над действующим обладателем трофея, российским «ВИЗ-Синарой», со счётом 5:1. Эта победа стала третьей в истории клуба.

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (9-17 августа 2008)
 Основной раунд (4-15 сентября 2008)
 Элитный раунд (8-16 ноября 2008)
 Финал Четырёх (23-26 апреля 2009)

Предварительный раунд

Группа A 
 Вильнёв-д'Аск, 10-13 августа 2008

Группа B 
 Харт-Грац, 9-12 августа 2008

Группа C 
 София, 11-13 августа 2008

Группа D 
 Каунас, 9-12 августа 2008

Группа E 
 Хельсинки, 14-17 августа 2008

Группа F 
 Мюнстер, 12-15 августа 2008

Основной раунд

Группа 1 
 Плевля, 11-14 сентября 2008

Группа 2 
 Гливице, 4-7 сентября 2008

Группа 3 
 Одорхею-Секуйеск, 11-14 сентября 2008

Группа 4 
 Дебрецен, 9-12 сентября 2008

Группа 5 
 Хрудим, 8-11 сентября 2008

Группа 6 
 Нахичевань, 11-14 сентября 2008

Элитный раунд

Группа A 
 Екатеринбург, 11-14 ноября 2008
Подробности матчей с участием «ВИЗ-Синары» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа B 
 Шарлеруа, 12-15 ноября 2008

Группа C 
 Загреб, 8-11 ноября 2008
Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа D 
 Лиссабон, 13-16 ноября 2008

Финал Четырёх 
 Екатеринбург, 23-26 апреля 2009

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2008—2009 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2008—2009 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу
2009
Международные спортивные соревнования в Екатеринбурге
Футбольные соревнования в Екатеринбурге
2000-е годы в Свердловской области